Sportyvnyj klub Metalist Charkov (ukrajinsky: «Спортивний клуб Металіст» Харків) byl ukrajinský fotbalový klub, který sídlil v Charkově. Dříve hrával pravidelně v ukrajinské nejvyšší lize, po svém krachu v roce 2016 hrával až do svého odhlášení oblastní soutěže.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Metalist s kapacitou 43 000 diváků.

Historie 

Klub byl založen v roce 1925, a v roce 1960 se dostal do nejvyšší sovětské fotbalové soutěži Vysšaja liga. Po změnách v ligovém systému se Metalist dostal do nižší soutěže, kde se nakonec neudržel. Do nejvyšší ligy se vrátil v roce 1982, a zůstal tam až do její zrušení v roce 1991. Metalist byl jednou vítězem, a jednou finalistou sovětského poháru.

Od roku 1992 hrál v první ukrajinské lize, ale nedokázal se v ni trvale udržet. V roce 2006 se vlastníkem klubu stál jeden z nejbohatších lidi na Ukrajině Oleksandr Jaroslavskyj. Od této chvíle klub začal hrát velmi úspěšně, také v mezinárodních soutěžích. Angažovaní v klubu vydrželo Jaroslavskému pouhých šest let.

V roce 2012 prodal většinový podíl klubu Serhiji Kurčenkovi, mj. zakladatel a vlastník společnosti Gas Ukraine. Kurčenko patřil k nejbližším společníkům prezidenta Viktora Janukovyče, kvůli tomu také po jeho svržení v roce 2013 unikl společně s Janukovyčem do Ruska. Klub tak od té doby přežíval bez peněz uprchlého majitele, což nakonec vyvrcholilo v jeho vyloučení z profesionálních soutěží v roce 2016. Reformován byl bývalým vedení klubu téhož roku pod názvem SK Metalist Charkov. Fanoušci klubu si pak založili vlastní celek Metalist 1925.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1925 – ChPZ Charkov (Charkovskyj parovozosmrojmelnyj zavod Charkov)
 1945 – FK Zenit Charkov (Futbolnyj klub Zenit Charkov)
 1946 – FK Traktor Charkov (Futbolnyj klub Traktor Charkov)
 1947 – FK Dzeržinec Charkov (Futbolnyj klub Dzeržinec Charkov)
 1956 – FK Avanhard Charkov (Futbolnyj klub Avanhard Charkov)
 1967 – FK Metalist Charkov (Futbolnyj klub Metalist Charkov)
 2016 – SK Metalist Charkov (Sportyvnyj klub Metalist Charkov)

Úspěchy

Ukrajinský pohár
 Finalista (1): 1992

Sovětský svaz 
 Sovětský fotbalový pohár
 Vítěz (1): 1988
 Finalista (1): 1983
 Sovětský ligový pohár
 Finalista (1): 1987
 Sovětský Superpohár
 Finalista (1): 1989

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2007/08: Metalistu Charkov byla Mezinárodní sportovní arbitráži dodatečně odebrána bronzová medaile pro dokázané korupční jednání v zápase s Karpatem Lvov (19. dubna 2008).

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Oficiální web klubu   
 Neoficiální klubové stránky  
 Profil klubu na stránkách UkrSoccerHistory   
 Statistiky klubu na klisf.info 
 Profil klubu na strankách wildball.ru 

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1925
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
Sport v Charkově